Académie de Bordeaux peut désigner :
 Académie de Bordeaux, société savante ;
 Académie de Bordeaux, circonscription éducative française.